Palosaari kan syfta på:

Finland

Birkaland 
Palosaari (ö i Finland, Birkaland, Nordvästra Birkaland), ö i Kihniö,  (7 ha)
Palosaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,57, long 24,22), ö i Kangasala,  (89 ha)
Palosaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,66, long 24,68), ö i Orivesi,  (12 ha)
Palosaari (ö i Finland, Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,05, long 24,16), ö i Ruovesi,  (2 ha)
Palosaari (ö i Finland, Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,04, long 24,29), ö i Mänttä-Filpula,  (8 ha)
Palosaari (ö i Finland, Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,14, long 23,99), ö i Virdois,  (38 ha)

Egentliga Tavastland 
Palosaari (ö i Finland, Egentliga Tavastland, Tavastehus, lat 61,28, long 24,96), ö i Tavastehus,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Egentliga Tavastland, Forssa, lat 60,68, long 23,85), ö i Tammela,  (0 ha)

Enare träsk 
Palosaari (ö i Enare träsk, Enare, 69.22N, 28.59Ö), ö i Enare,  (7 ha)
Palosaari (ö i Enare träsk, Enare, 69.17N, 28.49Ö), ö i Enare,  (20 ha)

Jyväskylä 
Palosaari (ö i Jyväskylä, Muuratjärvi), ö i Jyväskylä,  (11 ha)
Palosaari (ö i Jyväskylä, Palokkajärvi), ö i Jyväskylä,  (1 ha)

Kajanaland 
Palosaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,26, long 29,60), ö i Kuhmo,  (0 ha)
Palosaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,93, long 28,97), ö i Suomussalmi,  (0 ha)
Palosaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,31, long 28,92), ö i Suomussalmi,  (0 ha)
Palosaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,39, long 29,00), ö i Suomussalmi,  (0 ha)

Karelen

Norra Karelen 
Palosaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,95, long 30,81), ö i Ilomants,  (2 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 63,18, long 28,97), ö i Juga,  (2 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,65, long 28,81), ö i Outokumpu,  (0 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 63,21, long 29,39), ö i Juga,  (0 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 63,21, long 29,52), ö i Juga,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,39, long 30,90), ö i Joensuu,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,82, long 30,21), ö i Joensuu,  (0 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,96, long 30,10), ö i Joensuu,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,01, long 30,17), halvö i Kides, 
Palosaari (ö i Finland, Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 61,85, long 29,93), ö i Kides,  (0 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,37, long 30,16), ö i Lieksa,  (5 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,44, long 30,06), ö i Lieksa,  (7 ha)

Södra Karelen 
Palosaari (ö i Finland, Södra Karelen, Imatra, lat 61,34, long 28,56), ö i Ruokolax,  (0 ha)
Palosaari (ö i Finland, Södra Karelen, Imatra, lat 61,25, long 28,74), ö i Ruokolax,  (0 ha)
Palosaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,97, long 27,80), ö i Luumäki,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,17, long 28,08), ö i Taipalsaari,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,14, long 27,47), ö i Savitaipale,  (1 ha)

Lappland 
Palosaari (ö i Finland, Lappland, Kemi-Torneå), ö i Torneå, 
Palosaari (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland, lat 68,75, long 27,47), ö i Enare,  (13 ha)
Palosaari (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland, lat 68,79, long 27,64), ö i Enare,  (8 ha)
Palosaari (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland, lat 69,27, long 27,95), ö i Enare,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland, lat 69,22, long 28,30), ö i Enare,  (18 ha)
Palosaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 66,89, long 25,11), ö i Rovaniemi,  (13 ha)
Palosaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 65,98, long 26,00), ö i Ranua,  (0 ha)
Palosaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 65,88, long 26,71), ö i Ranua,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 66,21, long 26,87), ö i Ranua,  (0 ha)
Palosaari (ö i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,04, long 23,74), ö i Muonio,  (0 ha)
Palosaari (ö i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,15, long 24,22), ö i Kittilä,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi, lat 67,90, long 23,98), ö i Muonio,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,01, long 23,88), ö i Muonio,  (2 ha)
Palosaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,24, long 28,26), ö i Posio,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,49, long 28,42), ö i Salla, Finland,  (0 ha)
Palosaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,64, long 27,14), ö i Kemijärvi,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,22, long 27,67), ö i Posio,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,60, long 26,78), ö i Kemijärvi,  (1 ha)

Mellersta Finland 
Palosaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Joutsa), ö i Joutsa,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Keuruu, lat 62,32, long 24,14), ö i Keuru,  (0 ha)
Palosaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Keuruu, lat 62,47, long 24,44), ö i Keuru,  (2 ha)
Palosaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Keuruu, lat 62,26, long 24,90), ö i Keuru,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,62, long 26,38), ö i Konnevesi,  (0 ha)
Palosaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Äänekoski, lat 62,74, long 26,33), ö i Konnevesi,  (0 ha)

Nyland 
Palosaari (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,29, long 24,38), ö i Vichtis,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,58, long 23,97), ö i Lojo,  (0 ha)

Pihtipudas 
Palosaari (ö i Pihtipudas, Alvajärvi), ö i Pihtipudas,  (2 ha)
Palosaari (ö i Pihtipudas, Kolima), ö i Pihtipudas,  (0 ha)

Päijänne-Tavastland 
Palosaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,19, long 26,14), ö i Heinola,  (7 ha)
Palosaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,26, long 26,23), ö i Heinola,  (0 ha)

Savolax

Norra Savolax 
Palosaari (ö i Finland, Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,91, long 26,23), ö i Vesanto,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Savolax, Inre Savolax, lat 63,00, long 26,96), ö i Tervo,  (2 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,92, long 27,57), ö i Kuopio,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 63,03, long 27,36), ö i Kuopio,  (0 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,96, long 27,45), ö i Kuopio,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,93, long 27,79), ö i Kuopio,  (0 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,96, long 28,12), ö i Kuopio,  (0 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,33, long 27,36), ö i Lapinlax,  (4 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,59, long 27,81), ö i Sonkajärvi,  (2 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,54, long 27,68), ö i Sonkajärvi,  (0 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,17, long 26,63), ö i Pielavesi,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,04, long 28,26), ö i Kuopio,  (15 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,94, long 28,46), ö i Tuusniemi,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,21, long 28,51), ö i Kuopio,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,57, long 28,59), ö i Rautavaara,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Savolax, Varkaus, lat 62,67, long 27,63), ö i Leppävirta,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Savolax, Varkaus, lat 62,47, long 27,73), ö i Leppävirta,  (2 ha)

Södra Savolax 
Palosaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,60, long 28,66), ö i Sulkava,  (2 ha)
Palosaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,74, long 28,81), ö i Nyslott,  (14 ha)
Palosaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,65, long 28,94), ö i Nyslott,  (2 ha)
Palosaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,71, long 29,09), ö i Nyslott,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,84, long 29,06), ö i Nyslott,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,57, long 28,71), ö i Heinävesi,  (0 ha)
Palosaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,45, long 29,09), ö i Heinävesi,  (0 ha)
Palosaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,68, long 28,34), ö i Sulkava, 
Palosaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,78, long 28,42), halvö i Sulkava, 
Palosaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,97, long 28,69), ö i Rantasalmi,  (2 ha)
Palosaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,98, long 28,90), ö i Nyslott,  (3 ha)
Palosaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,20, long 29,34), ö i Nyslott,  (0 ha)
Palosaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,29, long 29,20), ö i Nyslott,  (2 ha)
Palosaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,76, long 29,26), ö i Nyslott,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,77, long 29,43), ö i Nyslott,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,24, long 26,68), ö i Mäntyharju,  (59 ha)
Palosaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,76, long 26,63), ö i Hirvensalmi,  (3 ha)
Palosaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,87, long 26,60), ö i Kangasniemi,  (2 ha)
Palosaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,89, long 26,98), ö i Sankt Michel,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,32, long 27,60), ö i Sankt Michel, 
Palosaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,50, long 27,69), ö i Sankt Michel,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,50, long 28,31), ö i Puumala,  (3 ha)
Palosaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki), ö i Pieksämäki,  (0 ha)

Viitasaari 
Palosaari (ö i Viitasaari, Muuruejärvi), ö i Viitasaari,  (0 ha)
Palosaari (ö i Viitasaari, Kymönselkä), ö i Viitasaari,  (0 ha)
Palosaari (ö i Viitasaari, Kolima), ö i Viitasaari,  (4 ha)

Österbotten

Mellersta Österbotten 
Palosaari (ö i Finland, Mellersta Österbotten), ö i Lestijärvi,

Norra Österbotten 
Palosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Oulunkaari, lat 65,30, long 27,87), ö i Pudasjärvi,  (2 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,82, long 29,48), ö i Kuusamo,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,88, long 29,84), ö i Kuusamo,  (0 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,53, long 28,55), ö i Taivalkoski,  (0 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,21, long 28,85), ö i Kuusamo,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,27, long 29,10), halvö i Kuusamo,

Övriga 
Palosaari (ö i Finland, Egentliga Finland), ö i Salo,  (1 ha)
Palosaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,53, long 26,17), halvö i Gustav Adolfs, 
Palosaari (ö i Finland, Satakunta), ö i Jämijärvi, 
Palosaari (ö i Petäjävesi, Suolivesi), ö i Petäjävesi,  (2 ha)

Sverige 
Palosaari, Norrbotten - se artikeln Kurkkio.

Se även
Brändö

Källor

Noter